Ground zero est un terme anglais utilisé pour indiquer l'endroit précis sur le sol où a lieu n'importe quelle explosion.
 Ground Zero est un film de 1987 avec Jan Sardi, Colin Friels, Burnum Burnum et Jack Thompson
 Ground Zero est un film de 1997 avec Patrick Cranshaw
 Ground Zero est un groupe de Rock japonais
 Ground Zero est une extension pour le jeu vidéo Quake II développée par id Software et Rogue Entertainment
 Ground Zero Texas est un jeu vidéo développé par Digital Pictures et édité par Sony Imagesoft en 1993
 Ground Zero est le titre d'introduction de l'album 11 septembre, récit du 11e jour du rappeur français Médine.
 Ground Zero est le nom du premier EP du groupe pop-indie-rock messin The Yupps.
 Ground Zero Festival est un festival de musiques électroniques néerlandais, depuis 2006.
 Ground Zero est un festival de musique français apparu en 2008.